Thannhausen (Beieren), gemeente in de Duitse deelstaat Beieren.
 Heerlijkheid Thannhausen, heerlijkheid binnen het Heilige Roomse Rijk.
 Thannhausen (Steiermark), gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken.